Mistrzostwa Europy w Pływaniu 1981 – 15. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbyły się w dniach 5–12 września 1981 roku. Oprócz konkurencji pływackich przeprowadzonych na basenie 50-metrowym zawodnicy rywalizowali także w skokach do wody, pływaniu synchronicznym i piłce wodnej.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Piłka wodna

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki Mistrzostw Europy w Pływaniu 1981 

1981 w sporcie
1981 w Europie
Mistrzostwa Europy w pływaniu
Sport w Splicie
Jugosławia w XX wieku